Seznam divizij z zaporedno številko 32.

Seznam 
 Pehotne
 32. divizija (Združeno kraljestvo)
 32. pehotna divizija (Wehrmacht)
 32. pehotna divizija (ZDA)

Glej tudi